Ліннузе — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ліннузе () — село у волості Ганіла повіту Ляенемаа.
 Ліннузе (Linnuse küla) — село у волості Мугу повіту Сааремаа.
 Ліннузе (Linnuse küla) — село у волості Лейзі повіту  Сааремаа.
 Ліннузе (Linnuse küla) — село у волості Віру-Ніґула повіту Ляене-Вірумаа.